Sauerhöfle bezeichnet Ortschaften:

 einen Stadtteil von Murrhardt im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg
 einen Ortsteil von Rudersberg im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg